Het Lambertusplein is een plein in Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo. Het plein ligt iets ten noorden van het centrale winkelcentrum van Blerick.

Geschiedenis 
Op het veld, dat hier voor de aanleg van het plein lag, werden in de jaren twintig van de twintigste eeuw de eerste officiële voetbalwedstrijden gespeeld door de plaatselijke vereniging Quick. Vanaf 1920 werden er de eerste woningen gebouwd. Dat waren vooral huizen van notabelen die in een groene omgeving wilden wonen. Ook na de Tweede Wereldoorlog werden nog woningen rond het plein gebouwd. Een daarvan was de honderdduizendste nieuwbouwwoning die na de oorlog in Nederland tot stand kwam. Koningin Juliana was in 1949 bij de officiële overdracht aan de bewoners. Vanaf de jaren dertig tot 1974 fungeerde het terrein tevens als kermisterrein. Het pas aangelegde Schepenenplein nam toen die functie over.

Vanaf 1974 is er veel veranderd aan het plein. Zo werd het binnenterrein verhard en werden er speeltoestellen geplaatst. De rand van het plein bleef groen. Op het plein zelf verrees een kiosk, maar deze is intussen weer verdwenen. De officiële ingebruikname van het gereconstrueerde plein vond plaats op 17 juli 1992.

Evenementen 
Een van de eerste grote evenementen die er werden gehouden was in 1993 een taptoe ter gelegenheid van de viering van "Venlo 650 jaar stadsrechten". Ook wordt op dit plein jaarlijks het ZOKS-festival gehouden. Verder vindt op dit plein, samen met het Schepenenplein, de Blerickse pinksterkermis plaats.

Plein in Venlo